Ciavarro – primo piatto
 Massimo Ciavarro – attore, produttore cinematografico e imprenditore italiano
 Paolo Ciavarro – personaggio televisivo italiano